Джонс, Элвин:
 Джонс, Элвин (1927—2004) — американский джазовый музыкант, известный как ударник в квартете Джона Колтрейна.
 Джонс, Элвин Джон (род. 1994) — тринидадский футболист, правый защитник клуба «ОКС Энерджи» и сборной Тринидада и Тобаго.